Berlioz est un logiciel d'édition de partitions musicales, autrefois très répandu en France, développé par Dominique Montel. Qualifié par son auteur de « logiciel de gravure de musique », il fut conçu avant tout pour permettre l'édition de partitions de grande qualité. Pour ce faire, Berlioz a été pensé comme un logiciel plus graphique que musical. Contrairement à ses concurrents, il possède peu d'automatismes afin de laisser à l'utilisateur la plus grande liberté dans ses choix de graphisme, de mise en page et de parti-pris esthétique, tout en respectant les traditions de la notation musicale. C'est pourquoi Berlioz se pratique en trois temps : la saisie partie par partie, chacune pouvant contenir plusieurs portées ; le découpage, autrement dit la mise en page ; la gravure où l'usager fixe ses choix librement pour le rendu qui lui convient le mieux. 

Le logiciel fonctionne en version MS Windows et Mac OS 9. 

La première version est apparue en 1989. Ayant arrêté le développement du logiciel en 2009, son auteur l'a offert en téléchargement gratuit et a lancé un appel aux volontaires pour continuer de le développer en modèle open source.

Notes et références

Liens externes
Site web de l'auteur sur Berlioz
Site de téléchargement gratuit du logiciel

Logiciel de notation musicale